PUSC est un sigle de 4 lettres pouvant désigner :

 Partial use of sub-carriers en télécommunications
 Parti unité sociale-chrétienne, en politique du Costa Rica
 Université pontificale de la Sainte-Croix à Rome

Homonymie d'acronyme